Herman III van Zwaben (+1012), hertog van Zwaben (1003-1012)
 Herman III van Hochstaden (+1099), aartsbisschop van Keulen (1089-1099)
 Herman III van Baden (+1160), markgraaf van Baden (1130-1160)
 Herman III van Weimar-Orlamünde (1230-1283), graaf van Weimar-Orlamünde (1247-1283)
 Herman III van Brandenburg (+1308), markgraaf van Brandenburg (1299-1308)